

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  Офіційна сторінка міста Міма

Міста префектури Токушіма